Baldassarre peut faire référence à:

Prénom 
 Baldassarre- Prénom italien masculin (en français: Balthazar)

Patronymie 
 Antonio Baldassarre - universitaire et constitutionnaliste italien
 Ettore Baldassarre - général italien
 Marco Baldassarre - homme politique italien
 Patrick Baldassarre - basketteur suisse de nationalité italienne
 Raf Baldassarre - acteur italien
 Raffaele Baldassarre - homme politique italien
 Salvatore Baldassarre - vétérinaire, zootechnicien et professeur d'université italien

Pages connexes 
 Baldassare
 Baldassarri